Гири:

 Гири, Аниш (род. 1994) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2009)
 Гири, Варахагири Венката (1894—1980) — индийский государственный деятель.
 Гири, Джон Уайт (1819—1873) — американский юрист, политик, масон и генерал армии Севера.
 Гири, Синтия (род. 1965) — американская актриса.
 Гири, Стивен (1797—1854) — английский архитектор и предприниматель.
 Гири, Тулси (1926—2018) — непальский политический деятель.
 Гири, Энтони (род. 1947) — американский актёр.
 Гири — элемент культуры Японии.
 ГИРИ — Голос Исламской Республики Иран, иранская государственная телерадиокомпания.
 Гири () — административно-территориальный округ в штате Канзас, США.

См. также